Чемпионат мира по трековым велогонкам 1957 года прошёл с 10 по 15 августа в Рокуре (Бельгия).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1957
1957 год в велоспорте